Г̄ г̄ (Ге з макроном) - кирилична літера, яка була присутня в карельській мові 1887 року і позначала дзвінкий велярний стоп /ɡ/.

Джерела 
https://en.wikipedia.org/wiki/Ge_with_macron